Ichkeul může znamenat 
 Ichkeul (jezero) – jezero v severním Tunisku
 Národní park Ichkeul – národní park zahrnující stejnojmenné jezero a přilehlé mokřady v severním Tunisku